Ivan Santos Martinez (Puebla de Lillo, 18 februari 1982) is een voormalig Spaans wielrenner.

Belangrijkste overwinningen  
2004
 2e etappe Bidasoa Itzulia
 Eindklassement Bidasoa Itzulia

Tourdeelnames 
geen

Santos Martinez, Ivan